Осакский международный женский марафон (大阪 国際 女子 マラソン Ōsaka Kokusai Joshi Marason) — ежегодное соревнование по марафону среди женщин, проводится в конце января в городе Осака, Япония.

Марафон проходит при поддержке Японской ассоциации легкоатлетических федераций (日本陸上競技連盟), Kansai Telecasting Corporation 関西テレビ放送株式会社), Sankei Shimbun Co., Ltd. (株式会社産業経済新聞社, the Sankei Shimbun), Sankei Sports (サンケイスポーツ), Osaka Broadcasting Corporation (大阪放送株式会社, Radio Osaka) и Osaka City (大阪市?).

Первый забег прошёл 24 января 1982 года, и был выигран итальянкой Ритой Маркизио. В 1995 году был отменён из-за землетрясения в Кобе.

Победители 

 Татьяна Гамера-Шмырко получила 4-годичную дисквалификацию и отстранена от спортивных соревнований на период с 30 сентября 2015 года по 29 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки за период с 26 августа 2011 года по 30 сентября 2015 года аннулированы, включая победы на Осакском женском марафоне 2013, 2014 и 2015 годов.

Примечания

Ссылки 
   
 Осакский международный женский марафон 

Женские марафоны Японии